Эвианские соглашения — соглашения, заключённые между Францией и Алжиром 18 марта 1962 года в городе Эвиан-ле-Бен и положившие конец Алжирской войне (1954—1962).

Эвианские соглашения были подтверждены на референдуме во Франции 8 апреля, в ходе которого 91 % французов одобрило их. Подпольная организация ОАС, несмотря на прекращение огня, продолжала свою террористическую деятельность на территории Франции и Алжира до середины июня. Референдум по вопросу о статусе Алжира состоялся 1 июля; почти 100 % алжирцев высказалось за независимость страны. 3 июля Франция признала эти результаты, и 5 июля независимость была провозглашена.

Условия 
Соглашения представляли собой обширный комплекс различного рода документов, охватывавших практически все стороны франкоалжирских отношений. Основным среди этих документов было соглашение «О прекращении огня в Алжире», статья 1 которого предусматривала, что «военным операциям и всяким вооружённым действиям на всей территории Алжира будет положен конец в полдень 19 марта 1962 г.». Достигнутая в ходе Эвианских переговоров договорённость по другим вопросам была оформлена в виде приложенных к соглашению о прекращении огня деклараций сторон и декретов президента Французской Республики.

Эвианские соглашения предусматривали, что не раньше трёх и не позднее шести месяцев с момента официального опубликования декрета № 62—306 президента Франции состоится референдум о самоопределении. Его участники должны были ответить на вопрос, желают ли они независимости и сотрудничества с Францией на основе Эвианских соглашений. В период до проведения референдума власть в стране была возложена на Временный исполнительный орган, состоящий из 12 человек, кандидатуры которых согласовывались между правительством Франции и временным правительством Алжирской Республики. Францию на весь срок переходного периода представлял в Алжире Верховный комиссар. Фронт национального освобождения был объявлен легальной организацией. Предусматривалось освобождение политзаключённых.

В декрете № 62—306 указывалось, что если на референдуме «будет принято решение о независимости и сотрудничестве, то Франция немедленно признает независимость Алжира, немедленно состоится передача компетенции, в то же время вступят в силу положения, сформулированные в Общей декларации и приложенных к ней документах. В трёхнедельный срок временная исполнительная власть организует тогда выборы в алжирское национальное собрание, которому передаст свои полномочия». В случае положительного исхода референдума Франция обязывалась эвакуировать в течение трёхлетнего срока все свои войска с территории Алжирской Республики, за исключением оставленных на 15 лет за Францией военно-морской базы в Мерс-эль-Кебире и на 5 лет ракетно-атомных полигонов в Колон-Бешаре и Реггане.

Франция брала на себя обязательство оказывать независимому Алжиру экономическую и техническую помощь. Алжир в ответном порядке соглашался предоставить французским монополиям (в первую очередь нефтяным) ряд существенных льгот в эксплуатации природных ресурсов страны.  Соглашения также предусматривали, что собственность живущих в Алжире граждан Франции может быть отчуждена только с выплатой компенсации.

Эвианские соглашения, несмотря на то что они представляли собой компромисс и содержали ряд серьёзных уступок со стороны временного правительства Алжира Франции в экономической и военной областях, явились, несомненно, крупной победой алжирских патриотов, ибо они положили конец кровопролитной колониальной войне и привели к независимости Алжира.

См. также 
 Французский референдум по Эвианским соглашениям

Литература

Ссылки 
 Эвианские соглашения (Большая советская энциклопедия)

Международные договоры Франции
Мирные договоры XX века
Март 1962 года
Война за независимость Алжира
Договоры по алфавиту
1962 год в политике